Bellini může být:
 Bellini (koktejl) – nápoj se šumivým vínem

Příjmení 
 Gentile Bellini (1429–1507) – benátský renesanční malíř
 Giovanni Bellini (1430–1516) – italský renesanční malíř
 Hilderaldo Bellini (1930–2014) – brazilský fotbalista
 Jacopo Bellini (asi 1400- asi 1470) – renesanční malíř, otec Giovanniho a Gentila
 Vincenzo Bellini (1801–1835) – italský hudební skladatel

Italská příjmení